VBO est un sigle qui peut désigner : 
 Verbond van Belgische Ondernemingen, (en français : Fédération des entreprises de Belgique) ;
 Vertex Buffer Object, une méthode qui permet d'envoyer des données 3D, en OpenGL.